Molekulska formula -{C13H16ClNO}- se može odnositi na:

 Esketamin
 Кетамин